British Grand Prix 2014 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 24 sierpnia w Birmingham. Zawody były dwunastą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2014.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2014

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w lekkoatletyce
Sport w Birmingham
2014 w Anglii
Birmingham Grand Prix